Kreuzstein bezeichnet:
 Chatschkar = Kreuzstein in Armenien  
 Kreuzstein, mittelalterliches Steindenkmal
 deutscher Name für drei verschiedene Minerale: Chiastolith, siehe Andalusit, Harmotom und Staurolith 
 Eine Wappenfigur in der Heraldik

Kreuzstein heißen folgende geographische Objekte:
 Kreuzstein (Bayreuth), Ortsteil der kreisfreien Stadt Bayreuth, Bayern
 Kreuzstein (Goldkronach), Gemeindeteil der Stadt Goldkronach, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Kreuzstein (Gemeinde Sankt Gilgen), Ort am Mondsee bei Unterach, Ortsteil von Sankt Gilgen, Land Salzburg
 Kreuzstein (Mondsee), Felsblock im Mondsee, Oberösterreich
 Kreuzstein (Wernstein), kleine zur Gemeinde Wernstein gehörige Insel im Inn

 Kreuzstein (Eltersdorf), spätmittelalterliches Steinkreuz in Eltersdorf, Bayern
 Kreuzstein (Meinheim), Rest eines mittelalterlichen Wegkreuzes und Baudenkmal in Meinheim, Bayern 
 Kreuzstein (Neuhaus am Inn), Felseninsel im Inn

 Kreuzstein (Fichtelgebirge) (838 m), Berg im Fichtelgebirge in Nordbayern
 Kreuzstein (Bad Ischl), Felsblock in der Traun bei Bad Ischl mit denkmalgeschütztem Marterl

Siehe auch:

 Kreuzenstein